Tsunami bezeichnet:
 Tsunami, ein naturwissenschaftliches Phänomen in Form einer besonders langen Wasserwelle. Verbunden wird mit dem Begriff im deutschsprachigen Raum vorrangig das Erdbeben im Indischen Ozean 2004. Weitere Vorkommen sind in der Liste von Tsunamis aufgeführt.
 Tsunami (Band), amerikanische Indie-Rockband
 Tsunami (DCC), Sounddecoder der Firma Soundtraxx für Digital Command Control
 Tsunami, eine ehemalige Achterbahn

Tsunami steht als Filmtitel für:
 Tsunami (Film), deutscher Fernsehfilm (2005)
 Tsunami – Die Killerwelle, britisch-amerikanischer Fernsehfilm (2006)
 Tsunami – Die Todeswelle, südkoreanischer Spielfilm (2009)

Tsunami steht als Hörspieltitel für:
 Tsunami über Deutschland, deutsches Hörspiel von Heiner Grenzland (2008)

Tsunami steht als Musiktitel für:
 Tsunami (Lied), Instrumentalstück des DJ-Duos Dvbbs gemeinsam mit Borgeous im Bereich des Electro-House (2013)

Tsunami ist der Familienname folgender Personen:
 Satoshi Tsunami (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Yūta Tsunami (* 1992), japanischer Fußballspieler

Siehe auch: